Jing Jun Hong (, * 13. Oktober 1968 in Shanghai) ist eine Tischtennisspielerin und -trainerin aus Singapur, die bei den Olympischen Spielen 2000 Vierte wurde.

Werdegang 
Die in Shanghai geborene Jing Jun Hong spielte international zunächst für China und wurde 1990 bei der Asienmeisterschaft Zweite im Doppel mit Liu Wei. In China galt sie als Nummer drei. Wenig später emigrierte sie nach Singapur und trat seitdem international für dieses Land auf. Im April 1994 wurde ihr die Staatsbürgerschaft Singapurs verliehen. 1992 erreichte sie bei den Asienmeisterschaften erneut das Endspiel im Doppel mit Gao Dong Ping.

Von 1993 bis 2004 wurde sie für alle acht Weltmeisterschaften nominiert. Hier erreichte sie im Doppel mit Li Jia Wei 2003 das Viertelfinale. Zehn erste Plätze erzielte sie bei den Commonwealth Games, sechzehn bei den Süd-Ost-Asiatischen Meisterschaften.

1996, 2000 und 2004 nahm sie an den Olympischen Spielen teil. Hierbei kam sie 2000 im Einzel auf den vierten Platz, als sie im Halbfinale gegen Chen Jing (Taiwan) verlor.

1997, 1998 und 2001 war sie Sportler des Jahres in Singapur. Anfang der 2000er Jahre spielte Jing Jun Hong für niederländische Mannschaften. Mit Henk ten Hoor DTK gewann sie in der Saison 2001/02 den Europapokal.

In der ITTF-Weltrangliste wurde Jing Jun Hong von 1993 bis Mai 2003 meist unter den ersten 20 geführt. Ende 1993 war sie mit Platz 11 am höchsten notiert.

Nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn arbeitete Jing Jun Hong als Trainerin (Jing Jun Hong) der Damennationalmannschaft.

Privat 
Jing Jun Hong ist verheiratet mit dem früheren Nationalspieler aus Singapur und Tischtennistrainer Loy Soo Han, mit dem sie einen Sohn hat.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 25. September 2011)
 Porträt (abgerufen am 25. September 2011)

Tischtennisspieler (Singapur)
Olympiateilnehmer (Singapur)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer an den Asienspielen (Singapur)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Singapur)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Tischtennistrainer (Singapur)
Singapurer
Geboren 1968
Frau